Первома́йське (до 1921 — Янохіне) — село в Україні, у Ізюмському районі Харківської області. Населення становить 78 осіб. Орган місцевого самоврядування — Міловська сільська рада.

Географія 
Село Первомайське знаходиться на схилах балки, є зсувонебезпечні ділянки, по дну тече пересихаючий струмок з загатою. Село примикає до річки Сіверський Донець, є міст, на протилежному березі багато озер.

Археологія 
 Городище салтівської культури. VIII-Х ст. по Р.Х., площею 500х150 м, 5  км від села за течією річки Сіверський Донець; досліджувалося Шрамко Б. А., 1957 р. Ревенко В. І. 2002 р.;
 11 могил висотою 3,3-2,6 м.III тис. до Р.Х. — I тис. Р.Х..

Історія 
Засноване як село Янохине в 1840 р, в 1921 р перейменоване в село Первомайське.

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР в 1932—1933 роках, кількість встановлених жертв в Міловій, Первомайському та Дружківці — 230 людей.

Економіка 
Навколо села багато газових свердловин.

Також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932-1933, Харківська область

Примітки

Джерела 
 Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — Київ, Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967
 Погода в селі Первомайське

Села Харківської області
Населені пункти Ізюмського району
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню
Поселення салтівської культури
Кургани Харківської області